You'll Rebel to Anything to album grupy Mindless Self Indulgence wydany w 2005 roku (zob. 2005 w muzyce).

Podstawowe informacje 

Gatunek: electropunk

Wytwórnia: Metropolis Records

Producent: Machine

Data wydania: 12 kwietnia 2005

Utwory 
 Shut Me Up
 1989
 Straight to Video
 Tom Sawyer
 You'll Rebel to Anything
 What Do They Know?
 Stupid MF
 2 Hookers and an 8 Ball
 Prom
 Bullshit

Przypisy 

Albumy muzyczne wydane w roku 2005
Albumy Mindless Self Indulgence